1953 Голяма награда на Франция е 4-то за Голямата награда на Франция и пети кръг от сезон 1953 във Формула 1, провежда се на 5 юли 1953 година на пистата Реймс близо до град Реймс, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Франция